Музей табака — название ряда музеев.

 Музей табака (Museo del Tabaco) в Андорре
 Музей табака (Museo del Tabaco) в городе Гавана (Куба).
 Музей табака в городе Сурабая на острове Ява (Индонезия).
 Музей табака в селе Табачное Бахчисарайского района Крыма.